Ingrid Leijten, Nederlands rechtsgeleerde
 Jan Leijten, Nederlands rechtsgeleerde
 Kees Leijten, Nederlands politicus (PvdA)
 Nicolle De Bie-Leijten, Nederlands-Belgisch veldrijdster en ploegleider
 Renske Leijten, Nederlands politica (SP)